Čorak ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Corak (* 1994), kroatischer Handballspieler
 Josip Čorak (* 1943), jugoslawischer Ringer
 Maša Čorak (* 1983), kroatische Politikerin (Piratenpartei) und Co-Vorsitzende von Pirate Parties International
 Mia Čorak Slavenska (1916–2002), kroatisch-US-amerikanische Primaballerina